Jornaleiro pode referir-se a:
Banca de jornal
Ardina — vendedor de jornais

Desambiguação
É uma palavra que se encontra na Bíblia, em êxodo, que significa um dia de trabalho, ou jornada de um dia. Era quem não tinha compromisso mensal ou escravo.